Acrilonitrila butadieno estireno ou ABS — tipo de plástico
 Sistema de travagem anti-bloqueio ou ABS (do inglês Antilock braking system)
 Abingdon Boys School — banda de J-Rock

Desambiguações de siglas